rędzina – płytka międzystrefowa gleba kalcymorficzna powstała na skałach wapiennych

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Rędzina – część miasta Żywiec
 Rędzina – część wsi Żerków w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Gnojnik
 Rędzina – część wsi Lubasz w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Rędzina – część wsi Wójcina w woj. małopolskim, w pow, dąbrowskim, w gminie Mędrzechów
 Rędzina – część wsi Przesławice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Rędzina – osada w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Dobrodzień
 Rędzina – część wsi Drohobyczka w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Rędzina – część wsi Markuszowa w woj. podkarpackim, w pow. Strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Rędzina – część wsi Rychwałd w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Gilowice
 Rędzina – część wsi Szczytniki w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy

Zobacz też 
 Rędziny